Traunstein heißen folgende geographischen Objekte:
Gemeinden, Orte:
 Traunstein, Große Kreisstadt im Landkreis Traunstein in Bayern
 Bad Traunstein, Marktgemeinde im Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Traunstein (Gemeinde Gmunden), Ortslage und Katastralgemeinde von Gmunden, Oberösterreich
Berge und Erhebungen:
 Großer Traunstein, 1943 m, mit Kleiner Traunstein, 1659 m, im Tennengebirge bei Abtenau, Land Salzburg
 Traunstein (Berg), 1691 m, am Traunsee im Salzkammergut in Oberösterreich

Traunstein, Sonstiges
 ein Schiff, vom NDL von 1950 bis 1960 eingesetzt, siehe Porta (Schiff, 1922) #Die Schiffe der Minden-Klasse

Siehe auch:
 Landkreis Traunstein
 Bundestagswahlkreis Traunstein, ein Bundeswahlkreis in Oberbayern